Аллен Айверсон — американський баскетболіст, грав на позиціях атакувального захисника та розігруючого захисника.
 Кеннет Айверсон — канадський науковець в галузі теоретичної інформатики, нагороджений премією Тюрінга.
 Колтон Айверсон — американський баскетболіст, центровий.